wrotki (Rotifera) – typ zwierząt bezkręgowych
 wrotki – sprzęt sportowy, kółka przymocowywane do butów
 wrotki – rodzaj krótkich tekstów zamieszczanych na początku wiadomości internetowej
 Wrotki – miejscowość w województwie podlaskim